Německé jméno Woitzdorf nese více českých sídel:

 Vojtíškov – ves, součást města Malá Morava v okrese Šumperk
 Vojtovice – část obce Vlčice okrese Jeseník 

Německé názvy sídel v Česku